Dit is een lijst van planetoïden 20501-20600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (20501) - || 1999 RD10|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20502) - || 1999 RG11|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20503) Adamtazi || 1999 RX14|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20504) - || 1999 RH15|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20505) - || 1999 RE16|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20506) - || 1999 RO17|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20507) - || 1999 RU19|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20508) - || 1999 RL25|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20509) - || 1999 RL26|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20510) - || 1999 RQ26|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20511) - || 1999 RJ31|| 8 september 1999 || K. Korlević
|-
| (20512) Rothenberg || 1999 RW32|| 10 september 1999 || A. Knöfel
|-
| (20513) Lazio || 1999 RC34|| 10 september 1999 || F. Mallia, G. Masi
|-
| (20514) - || 1999 RD34|| 7 september 1999 || K. Korlević
|-
| (20515) - || 1999 RO34|| 11 september 1999 || K. Korlević
|-
| (20516) - || 1999 RP34|| 11 september 1999 || K. Korlević
|-
| (20517) Judycrystal || 1999 RB35|| 11 september 1999 || L. Robinson
|-
| (20518) Rendtel || 1999 RC36|| 12 september 1999 || A. Knöfel
|-
| (20519) - || 1999 RH36|| 12 september 1999 || K. Korlević
|-
| (20520) - || 1999 RC38|| 13 september 1999 || K. Korlević
|-
| (20521) - || 1999 RM38|| 13 september 1999 || K. Korlević
|-
| (20522) Yogeshwar || 1999 RK40|| 13 september 1999 || A. Knöfel
|-
| (20523) - || 1999 RZ41|| 13 september 1999 || K. Korlević
|-
| (20524) Bustersikes || 1999 RJ42|| 13 september 1999 || C. W. Juels
|-
| (20525) - || 1999 RU43|| 14 september 1999 || K. Korlević
|-
| (20526) Bathompson || 1999 RZ45|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20527) Dajowestrich || 1999 RO48|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20528) Kyleyawn || 1999 RL50|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20529) Zwerling || 1999 RM53|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20530) Johnayres || 1999 RG55|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20531) Stevebabcock || 1999 RW57|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20532) Benbilby || 1999 RL64|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20533) Irmabonham || 1999 RO72|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20534) Bozeman || 1999 RU74|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20535) Marshburrows || 1999 RV74|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20536) Tracicarter || 1999 RF81|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20537) Sandraderosa || 1999 RO82|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20538) - || 1999 RN84|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20539) Gadberry || 1999 RT86|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20540) Marhalpern || 1999 RV86|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20541) - || 1999 RN93|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20542) - || 1999 RD94|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20543) - || 1999 RZ98|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20544) Kimhansell || 1999 RG100|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (20545) Karenhowell || 1999 RS104|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (20546) - || 1999 RA105|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (20547) - || 1999 RD105|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (20548) - || 1999 RM107|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (20549) - || 1999 RH110|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (20550) - || 1999 RX110|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (20551) - || 1999 RE112|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20552) - || 1999 RU112|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20553) Donaldhowk || 1999 RQ113|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20554) - || 1999 RW114|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20555) Jennings || 1999 RC115|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20556) Midgekimble || 1999 RZ115|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20557) Davidkulka || 1999 RB116|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20558) - || 1999 RN117|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20559) Sheridanlamp || 1999 RJ118|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20560) - || 1999 RX118|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20561) - || 1999 RE120|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20562) - || 1999 RV120|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20563) - || 1999 RG121|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20564) Michaellane || 1999 RT122|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20565) - || 1999 RR123|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20566) Laurielee || 1999 RV125|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20567) McQuarrie || 1999 RS129|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20568) Migaki || 1999 RC130|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20569) - || 1999 RP132|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20570) Molchan || 1999 RV133|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20571) Tiamorrison || 1999 RA135|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20572) Celemorrow || 1999 RN137|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20573) Garynadler || 1999 RW137|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20574) Ochinero || 1999 RZ139|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20575) - || 1999 RL142|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20576) Marieoertle || 1999 RG148|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20577) - || 1999 RM148|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20578) - || 1999 RH149|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20579) - || 1999 RX149|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20580) Marilpeters || 1999 RG151|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20581) Prendergast || 1999 RQ152|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20582) Reichenbach || 1999 RP154|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20583) Richthammer || 1999 RK158|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20584) Brigidsavage || 1999 RP159|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20585) Wentworth || 1999 RG160|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20586) Elizkolod || 1999 RR160|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20587) Jargoldman || 1999 RD162|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20588) - || 1999 RM166|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20589) Hennyadmoni || 1999 RQ168|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20590) Bongiovanni || 1999 RN172|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20591) Sameergupta || 1999 RC177|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20592) - || 1999 RV177|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20593) Freilich || 1999 RM180|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20594) - || 1999 RP183|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20595) Ryanwisnoski || 1999 RT188|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20596) - || 1999 RX188|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (20597) - || 1999 RA192|| 11 september 1999 || LINEAR
|-
| (20598) - || 1999 RO194|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (20599) - || 1999 RD196|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (20600) Danieltse || 1999 RC197|| 8 september 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten